Epicasta (do grego antigo: Ἐπικάστη) ou Epicaste é um nome atribuído a quatro mulheres na mitologia grega.

 Epicasta, filha de Augias. Deu a Héracles um filho de nome Téstalo.
 Epicasta, filha de Calidão e Eólia, filha de Amitaão. Ela casou-se com Agenor, filho de Pleuro (seu primeiro sobrinho) e teve uma criança: Portaão, Demonice, e Téstio.
 Epicasta é o nome alternativo de Jocasta, usado por Homero.
 Epicasta, esposa de Climeno, filho de Teleu de Argos, e mãe de Harpalice, Idas, e Terager.

Mitologia grega
Antropônimos femininos